Симфонический оркестр Чешского радио () — чешский симфонический оркестр, радиоансамбль, базирующийся в Праге. Был основан 1 октября 1926 года для музыкальных трансляций Чешского радио.

История 
Бурное развитие музыкального радиовещания в 1930-е годы привело к росту оркестра от 14 исполнителей в начале работы оркестра до 45 в 1931 году и 70 в 1936 году. Карел Болеслав Йирак, руководивший музыкальными программами Чешского радио, привлёк к сотрудничеству с оркестром ряд выдающихся музыкантов, в том числе Эрвина Шульгофа. В 1930 г. оркестр гастролировал в Загребе, в 1934 г. в Нью-Йорке, где исполнил «Stabat Mater» Дворжака, в 1938 г. во Франции и Югославии. За пульт оркестра вставали Сергей Прокофьев, Отторино Респиги, Альфредо Казелла.

После трудностей военного и послевоенного времени оркестр вновь стал успешно развиваться с конца 1940-х годов. В 1951 году солисты оркестра образовали Пражский камерный оркестр без дирижёра. Кроме того, в 1952 году был образован Пражский радиооркестр () во главе с Франтишеком Диком (до 1956 года), а затем Йозефом Грнчиржем. В 1964 г. решением Министерства культуры ЧССР была проведена реформа, в результате которой Пражский камерный оркестр приобрёл самостоятельность, тогда как Пражский радиооркестр был соединён с Симфоническим оркестром Пражского радио в Симфонический оркестр Чехословацкого радио в Праге. На протяжении 1950-60-х гг. с оркестрами Пражского радио работали также Вацлав Талих, Иржи Старек и другие заметные чешские дирижёры; собственными произведениями дирижировали с оркестром Эрнст Кшенек, Артюр Онеггер, Арам Хачатурян.

Руководители оркестра 
 Йожка Харват (1926—1927)
 Отакар Паржик (1928)
 Отакар Еремиаш (1929—1945)
 Карел Анчерл (1947—1950)
 Алоис Клима (1952—1970)
 Ярослав Кромбгольц (1973—1978)
 Франтишек Вайнар (1979—1986)
 Владимир Валек (1986—2011)
 Ондрей Ленард (2011—2017)
 Александр Либрайх (с 2018)

Ссылки 
 Rozhlasová tělesa a rozhlasový servis 
Аудиозаписи Симфонического оркестра Чешского радио

Музыкальные коллективы по алфавиту
Чешского радио
Культура Праги
Музыкальные коллективы вещательных организаций
Радиоансамбли